Wilton puede hacer referencia a: gastronomía

Lugares
 Wilton (Escocia)

 Estados Unidos:
 Wilton, un pueblo en el estado de Alabama.
 Wilton, una ciudad en el estado de Arkansas.
 Wilton, un pueblo en el estado de Connecticut.
 Wilton, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Wilton, una ciudad en el estado de Dakota del Norte.
 Wilton, un municipio ubicado en el estado de Illinois.
 Wilton, un municipio en el estado de Iowa.
 Wilton, una ciudad en el estado anterior.
 Wilton, un pueblo en el estado de Maine.
 Wilton, un lugar designado por el censo en el estado anterior.
 Wilton, un municipio en el estado de Minnesota.
 Wilton, una ciudad en el estado anterior.
 Wilton, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo Hampshire.
 Wilton, un pueblo en el estado anterior.
 Wilton, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Wilton, una villa en el estado de Wisconsin.
 Wilton, un pueblo en el estado anterior.

 Inglaterra:
 Wilton (Cumbria)
 Wilton (Herefordshire)
 Wilton (Shropshire)
 Wilton, una parroquia civil y una villa en el condado de Wiltshire.
 Wilton (Grafton), Wiltshire
 Wilton (Redcar and Cleveland), Yorkshire del Norte
 Wilton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Yorkshire del Norte.

Personas
 Cecil Louis Wilton, aracnólogo.
 Penelope Wilton, actriz británica.